Юрий Пронский:
 Пронский, Юрий Дмитриевич — князь, боярин и воевода.
 Пронский, Юрий Иванович (ум. 1554) — князь из рода Рюриковичей, стольник и воевода, российский военный и государственный деятель.